Grand Island může být:

 Grand Island (New York) – město v New Yorku
 Grand Island (Nebraska) – město v Nebrasce
 Grand Island (Kalifornie) – vesnice v Kalifornii